Maria Lewandowska – polska lekkoatletka
 Maria Dowbór-Lewandowska – polska tenisistka